Mercedes-Benz Neobus — семейство туристических автобусов, выпускаемых компанией Mercedes-Benz для стран Южной Америки. Автобус выпускается с 2006 года на платформе О500, разработки Mercedes-Benz.

История 
Автобус был представлен публике в 2004 году, на новой платформе вместе с автобусом Mercedes-Benz O500. Серийное производство стартовало весной 2006 года.

Mercedes-Benz